Крис Еверт је трећи пут освојила турнир. У финалу је победила Венди Тернбул резултатом 6:2, 6:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1979.